Забор'євське сільське поселення: — назва трьох сільських поселень в Росії.

 Забор'євське сільське поселення — сільське поселення в Ленінградській області
 Забор'євське сільське поселення — сільське поселення в Рязанській області
 Забор'євське сільське поселення — сільське поселення в Смоленській області